Эо́н (от  — «век, эпоха, вечность», время жизни, поколение) — понятие в древнегреческой философии, обозначающее течение жизни человека, жизненный путь.

 Эон (Айон, ) — в древнегреческой мифологии и теокосмогонии божество, персонификация всей длительности времени; в римской мифологии ему соответствует богиня Этернитас.
 Эон (Ойон, ) — персонаж древнегреческой мифологии, сын Ликимния и друг Геракла.
 Эон — в гностицизме духовные сущности, эманации Божества, заполняющие пространство, разделяющее Бога и мир и образующие плерому.
 Эон — в геологии длительный период времени, состоящий из нескольких эр.
 Эон — период прохождения точкой равноденствия всего зодиакального круга, то есть 25 776 лет.
 «» — книга швейцарского психиатра Карла Юнга (1951).
 «» — фантастический роман Грега Бира (1985).
 д’Эон (Шарль д’Эон де Бомон, 1728—1810) — французский дворянин, тайный агент и фехтовальщик, проведший часть жизни как мужчина, затем — как женщина.
 
 Аббревиатура
 ЭОН (экспедиции особого назначения) — операции ВМФ СССР, обычно по проводке кораблей между флотами.

См. также

Примечания